Натуральне число 1225
 1225 рік до нашої ери
 1225 рік нашої ери